Ко́нкка — фамилия.

Известные носители:
 Конкка, Алексей Петрович (Пертту; род. 1949) — российский этнограф, исследователь прибалтийско-финских народов и русского населения Северо-Запада и Севера России.
 Конкка, Анита (род. 1941) — финская писательница.
 Конкка, Унелма Семёновна (1921—2011) — советский и российский поэт, прозаик, фольклорист.
 Конкка, Юхани (1904—1970) — финский писатель и переводчик классической русской литературы.